Singel vid ASB Classic 2009 spelades mellan 5 och 11 januari i Auckland på Nya Zeeland. 

Lindsay Davenport var regerande mästare, men valde att inte delta det här året. 

I en helrysk final vann förstaseedade Jelena Dementieva över landsmaninnan Jelena Vesnina, 6-4, 6-1.

Seedning 

  'Jelena Dementieva (Mästare)
  Caroline Wozniacki (Kvartsfinal)
  Anabel Medina Garrigues (Andra omgången)
  Aleksandra Wozniak (Andra omgången)

<li>  Shahar Pe'er (Kvartsfinal)
<li>  Nicole Vaidisova (Andra omgången)
<li>  Anastasia Pavljutjenkova (Andra omgången)
<li>  Carla Suarez Navarro (Andra omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar 
Lottning

Singel